

Patronymes 

 Alceo Dossena (1878-1937), sculpteur italien.
 Andrea Dossena (1981 -), footballeur italien.
 Giuseppe Dossena (1958 -), footballeur italien.
 Julien Dossena (né en 1982), styliste français, directeur artistique de Paco Rabanne.
 Sara Dossena (née en 1984), athlète et triathlète italienne.

Toponyme 

 Dossena, commune italienne de la province de Bergame